Žegulja (Stolac, BiH), naseljeno mjesto u općini Stolac, BiH
 Žegulja (Berkovići, BiH), naseljeno mjesto u općini Berkovići, BiH